Трэ́вис Ла́зарус «Трэ́ви» Макко́й (; 6 августа 1981, Дженива, штат Нью-Йорк, США) — американский певец и рэпер, вокалист альтернативной хип-хоп группы Gym Class Heroes.

Карьера 
На данный момент Трэви выпустил свой сольный альбом Lazarus, который был представлен публике 8 июня 2010 года. Маккой сотрудничал с Cobra Starship, Эшли Симпсон и Келли Роуленд. Также участвовал в проектах Берни Аллена; работал с Текилой Мокингберд и SieOne.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Участие в совместных синглах

Участие в  альбомах других групп

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Рэперы из штата Нью-Йорк
Рок-вокалисты США